

Patronyme 

 Édouard Lalo (1823-1892), compositeur français ;
 Charles Lalo (1877-1953), philosophe français ;
 Germaine Lalo (1893-1975), reconnue comme une Juste parmi les nations par Yad Vashem ;
 Jean-Marc Lalo (né en 1962), architecte français.

Pseudonyme 

 Lalo Schifrin (1932-) pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur musical argentin.

Toponyme 

 Lalo, commune du Bénin ;
 Lalo, arrondissement du département du Plateau.

Autres 
 Lalo, nom vernaculaire du gombo en Turquie et dans les Antilles, fruit comestible de la famille des malvacées ;
 Lalo, boisson à base de poudre de feuilles séchées provenant du baobab africain.